Miss Asia kan avse:

Miss Asia Pacific International – den äldsta asiatiska skönhetstävlingen
Miss Asia Pageant – skönhetstävling anordnad av Asia Television Limited in Hong Kong
Miss National Asia – skönhetstävling i USA för kvinnliga amerika-asiater